

Льнозавод — селище, Бабушкінський район, Вологодська область
 Льнозавод — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Льнозавод — селище, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Льнозавод — селище, Тогульський район, Алтайський край
 Льнозавод — селище, Шабалінський район, Кіровська область

Див. також 
 Ярський Льнозавод